Amazing hace referencia a varios artículos:

 «Amazing (canción de Aerosmith)» (1993)
 «Amazing (canción 12 hot 6537zhde guiz)» (2001)
 «Amazing (canción de George Michael)» (2004)
 «Amazing (canción de Westlife)» (2006)
 «Amazing (canción de Inna)» (2009)